Gmina Ellsworth (Ohio)
 Gmina Ellsworth (hrabstwo Emmet)